Mount Murchison kan syfta på följande:

 Mount Murchison, Viktorias land, berg i Antarktis
 Mount Murchison, George V Coast, berg i Antarktis
 Mount Murchison, Tasmanien, ett berg i Australien